Юрий Милославский может означать:
 «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» — роман Михаила Загоскина (1829).
 «Юрий Милославский (пьеса)» — пьеса Александра Шаховского по роману М. Загоскина (1831).
 Милославский, Юрий Георгиевич (род. 1948) — русский прозаик и поэт, проживающий в США.
 Жорж (Юрий) Милославский — «блестящий вор» из пьес Михаила Булгакова и фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

См. также